Заяев — фамилия; имеет женскую форму Заяева.
 Заяев, Анатолий Николаевич (1931—2012) — советский футболист, украинский тренер.
 Заяев, Дамба-Доржо (Дамба-Даржай Заяев; 1710—1776) — первый бурятский лама, завершивший полное классическое буддийское образование в Тибете, распространитель буддизма в Бурятии.